Montepuez steht für:

 Montepuez (Distrikt), Distrikt in Mosambik
 Montepuez (Mosambik), Stadt in Mosambik
 Montepuez (Fluss), Fluss in Mosambik